Bogdan-Gruia Ivan () este un deputat român, ales în 2020 din partea PSD.  

În perioada iulie 2012 - noiembrie 2020 a fost consilier al președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și purtător de cuvânt al Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

În perioada aprilie 2015 - ianuarie 2017 a fost expert elaborare strategii în cadrul proiectului „Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile” finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, Programul RO10 - CORAI și a lucrat la fundamentarea și elaborarea Strategiei Județene de Integrare a copiilor cu CES.

Educație și formare: 
Bogran-Gruia Ivan a studiat la Universitatea Babes- Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea Administrație publică în perioada 2009-2012. A studiat Masterat în Comunicare și Relații Publice în perioada 2012-2014. Din 2016 până în prezent urmează cursurile de doctorat la Școala Doctorală de Sociologie, Universitatea București, România sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. H.C. Vasile Sebastian Dâncu - Doctorat în sociologie.

Comisii permanente în Parlament: 
Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului; 

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor - Secretar (până în feb. 2021), Vicepreședinte (din feb. 2021);

Atestate, burse, conferințe, alte activități 
2019 - Participare cu prezentare în cadrul Conferinței Internaționale a Asociației Sociologilor din Europa; Universitatea Metropolitană din Manchester, Marea Britanie;

2016 - Fondator al Asociației filantropice ”ÎmparteBucurie.ro” - Website: https://www.ImparteBucurie.ro;

2013 - participare la Academia Europeană pentru tinerii lideri politici - organizată de Centrul Român pentru Politici Europene și OMV Petrom România;

Septembrie 2012 - Curs de specializare DIRECTOR DE PROGRAM, încheiat cu Certificat de absolvire emis de Ministerul Muncii, Familiei și protecției sociale și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

2012 - Bursă de studii din partea Universității Babes-Bolyai pentru anul universitar 2011-2012;

2011 - Bursă de studii din partea Universității Babes-Bolyai pentru anul universitar 2010-2011

2011 - Bursă de cercetare științifică oferită de Universitatea Babes-Bolyai, în cadrul proiectului strategic PODSRU/86/1.2/S/60072, „Creșterea calității programelor de masterat în Administrația Publică”; Finanțată de către Uniunea Europeană prin intermediul FSE.

2011 - Proiect de cercetare științifică „Impactul reformei administrative asupra funcției publice”, proiect realizat în cadrul proiectului strategic PODSRU/86/1.2/S/60072, „Creșterea calității programelor de masterat în Administrația Publică”;

Vezi și 
 Legislatura 2020-2024 (Camera Deputaților)
 Parlamentul României

Legături externe 
 Activitatea parlamentară

Politicieni români în viață
Deputați români 2020-2024